La Supercoupe de Suède voit s'affronter avant le début de la saison, les vainqueurs du championnat et de la Coupe de l'année précédente. Cette année, Malmö FF, champion en titre affrontait son dauphin en championnat, Helsingborgs IF, qui a remporter la coupe de Suède 2010. Outre le prestige de s'adjuger le premier trophée de l'année, le vainqueur empoche la somme de 250.000SEK, soit environ   au cours d'avril 2011.

Feuille de match

Lien externe
 Feuille du match sur footballdatabase.eu

2011
Football en 2011
Sport en Suède en 2011
Sport à Malmö
Sport en mars 2011